

Гартмен — місто, штат Арканзас
 Гартмен — місто, штат Колорадо